Op de Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen worden op 503 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel.

Het IPC stelt officieel geen medaillespiegel op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In de spiegel wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medaillespiegel 
 Eindstand medailleklassement - 503 van de 503 onderdelen afgewerkt
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond.

Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het judo naast goud en zilver ook twee keer brons wordt uitgereikt.

Atleten met meerdere medailles 
In de volgende tabel zijn alleen atleten opgenomen met minimaal drie keer goud.

Paralympische Zomerspelen 2012
2012